Kal (kot samostalnik moškega spola) je:
 z deževnico napolnjena vrtača (kraški kal) ali
 v enologiji skupno ime za razne vrste kvasa, ki pokvarijo vino (kalež)

Kal (kot samostalnik ženskega spola) je:
 komaj rojena rastlinica (kalček) ali
 klica (mikroorganizem)

Kal je ime nekaterih naselij:
 Črni Kal, mestna občina Koper
 Jordankal, občina Mirna Peč
 Kal nad Kanalom, občina Kanal
 Kal pri Dolah, občina Litija
 Kal pri Krmelju, občina Sevnica
 Kal, občina Hrastnik
 Kal, občina Ivančna Gorica
 Kal, občina Pivka
 Kal, občina Semič
 Kal, občina Tolmin
 Kal, občina Zagorje ob Savi
 Kal - Koritnica, občina Bovec